Zamek Piastowski w Bytomiu
 Zamek Piastowski w Chojnowie
 Zamek Piastowski w Gliwicach
 Zamek Piastowski w Legnicy
 Zamek Piastowski w Oławie
 Zamek Piastowski w Opolu
 Zamek Piastowski we Wrocławiu